«Чудесница» — музыкальный рисованный мультфильм режиссёра Александра Иванова, воспевающий достоинства кукурузы в сельском хозяйстве. 
«Чудесница» — мультфильм для детей и взрослых, а также юмористическая ода кукурузе, произведшая сенсационное впечатление на зрителя.

Награды и премии 
 1957 — Диплом на XI МКФ в Эдинбурге.
 1958 — Первая премия на I ВКФ в Москве.

Сюжет 
Мультфильм об освоении кукурузой северных широт. Жила Кукуруза в южных краях вместе с Арбузами, Виноградом и другими теплолюбивыми культурами. Но однажды одна из деревень пригласила к себе Кукурузу на постоянное место жительства. И тогда, под прощания и рукоплескания близких и друзей,  уезжает в поезде Кукуруза на далёкий север. Приехав и встретив добродушный приём, там она прижилась и подружилась с другими плодами и растениями того края. А как только стали вырастать из семян ростки, неожиданно появились сорняки и пошли в наступление на урожайные растения. Но не тут-то было — вовремя приехали тракторы и победили всех сорняков. Дальше всё пошло без приключений, а когда полил дождь, тогда кукуруза и выросла. В честь такого события, под предводительством петуха-дирижёра, местные животные устраивают весёлый концерт. Всё заканчивается наглядными достижениями, полученными от успешного урожая кукурузы.

Создатели

Интересные факты 
 В 1959 году советским издательством «Изогиз» был выпущен набор открыток по мультфильму тиражом 125 000 экземпляров.
 В эпизоде с хором сорняков, которые распевали:

один из голосов принадлежит Владимиру Высоцкому

Литература 
  .
Содержание: Евгений Рысс «Сказ о Чапаеве» с. 3,
Назым Хикмет «Влюблённое облако» с. 23,
Евгений Сперанский, Владимир Дегтярёв «Краса ненаглядная» с. 37,
Анатолий Степанов «Золотое пёрышко» с. 63,
Лев Аркадьев, Игорь Болгарин «Новогодняя ночь» с. 85,
Михаил Вольпин, Лэ Мин Хьен «Скоро будет дождь» с. 105,
Мстислав Пащенко «Чиполлино» с. 119,
Жанна Витензон «Храбрый оленёнок» с. 163,
Сергей Михалков «Непьющий воробей» с. 183,
Владимир Данилов, Николай Эрдман «Тайна далёкого острова» с. 197,
Лев Позднеев «Чудесница» с. 225,
Владимир Сутеев «Грибок-теремок» с. 245,
Роман Качанов, Илья Финк «Старик и журавль» с. 257,
Сюзанна Бялковская, Анатолий Сазонов «Три дровосека» с. 273,
Николай Абрамов «Чудесный колодец» с. 287,
Нина Бенашвили «Приключения Самоделкина» с. 301.
Иллюстрации и текст по мультфильмам.

Источники 
Цитаты из статей:
Фильмы Александра Иванова отличаются остроумной наблюдательностью, динамичностью, политической остротой. Среди лучших: «Лиса и дрозд», «В лесной чаще», «Подпись неразборчива», «Чудесница».

В 1957 году на экраны возвращается жанр фильма-плаката, мультипликации вновь доверяют пропаганду важных политических тем. Наиболее яркие произведения этого направления — фильмы-ревю «Чудесница» А. В. Иванова и «Привет друзьям» Д. Н. Бабиченко, Б. П. Дёжкина и М. С. Пащенко (оба — 1957).

Но первая профессия не давала забыть о себе: режиссёр продолжал время от времени свою «РОСТовскую» линию. Самым заметным стал фильм «Чудесница» (1957), один из первых послевоенных мультфильмов, получивших массовое признание. Картину нельзя отнести к числу безусловных шедевров. У режиссёра есть фильмы, гораздо более цельные и совершенные в художественном отношении. Но есть в фильме сцена, ради которой зрители прощали режиссёру всё, потому что такого они ещё никогда не видели. Это сцена наступления сорняков, «чертополохов», которые пляшут что-то вроде рока, запрещаемого в стране, в сочетании с российским гиканьем и свистом. Лихость, ритмическая чёткость и лёгкость «исполнения», да ещё привкус запретности принесли фильму оглушительный успех. Это была настоящая сенсация – для профессионалов и для зрителей. О фильме много писали в прессе – невиданная редкость в до-хитруковскую и до-норштейновскую эпоху. «Чудесница» получила Первую премию на Всесоюзном кинофестивале в 1958 году.).

Примечания

Литература для дополнительного чтения

Ссылки 
 
 
 
 «Чудесница» на Youtube

Рисованные мультфильмы СССР 1957 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Александра Иванова
Мультфильмы о животных